Zygmunt Stępiński (1908–1982) – polski architekt i historyk architektury, urbanista.
 Zygmunt Stępiński (ur. 1947) – polski historyk, dziennikarz, wydawca i muzealnik.